Ovington (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Ovington (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Ovington (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Ovington (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Ovington (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland